У́лица 1812 го́да:

 Улица 1812 года — улица в Домодедове (Московская область).
 Улица 1812 года — улица в Калининграде.
 Улица 1812 года — улица в Москве.